«Окленд Сити» — профессиональный новозеландский футбольный клуб из города Окленд, выступающий в Северной лиге. 

Футболисты клуба 7 раз становились чемпионами Новой Зеландии, выиграв титул в сезонах 2004/05 — 2008/09 и 2013/14 — 2014/15 — 2017/18. Первый клуб ОФК, пробившийся в полуфинал клубного чемпионата мира.

О клубе 
В дебютном для себя сезоне 2004/05 годов коллективу удалось достичь финала чемпионата Новой Зеландии. В решающем матче «Сити» одержал победу над клубом «Уайтакере Юнайтед» со счетом 3:2. За годы своего существования команда из Окленда обрела многочисленную армию болельщиков, среди которых сформировалась группировка под названием «Cocaine Cowboys». Также клуб пользуется поддержкой югославского сообщества, сконцентрированного в центральной части города. Известные финансовые магнаты пожертвовали крупные суммы на развитие клуба, в их числе семьи Зонич, Гргичевич, Нола, Тврдеич, Маринович, Вуйнович, Урлич, Вуксич, Петричевич и Горицки.

В 2014 году коллектив принимал участие в клубном чемпионате мира, сделав настоящий прорыв для новозеландского футбола. В плей-оффе за право участия в четвертьфинале турнира, «Сити» в упорной борьбе по пенальти (4:3) прошли марокканский клуб «Магреб Атлетик». В 1/4 турнира они выбили из борьбы чемпиона Африки, алжирский «ЕС Сетиф» со 1:0. На полуфинальной стадии клуб проиграл в дополнительное время аргентинскому «Сан Лоренсо», обладателю Кубка Либертадорес, со счётом 1:2. «Окленд Сити» взял бронзу, обыграв по пенальти 4:2 в матче за 3 место мексиканский «Крус Асуль». «Горожане» стали первой океанской командой за всю историю этого турнира, которая сумела войти в тройку лучших команд.

Соперничество 
Главным соперником Окленд Сити" является команда «Уайтакере Юнайтед». Это одно из двух дерби в Премьер-Лиге АСБ и известен как «Супер-Сити». Пара встречались 52 раза во всех соревнованиях, построенном в 2004 году Окленд Сити " зарегистрировано 27 побед.

Клуб «Вануату» является основными соперниками «Окленда» в Лиге чемпионов.

Достижения 
 Чемпион Новой Зеландии по футболу (6): 2005, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2018.
 Победитель Лиги чемпионов ОФК (9): 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 Бронзовый призер Клубного Чемпионата Мира 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы, основанные в 2004 году
Футбольные клубы Новой Зеландии
Спорт в Окленде (Новая Зеландия)